Der Unicodeblock Kana, Ergänzung (Kana Supplement, U+1B000 bis U+1B0FF) enthält historische Kana, die heute nicht mehr oder nur noch sehr selten verwendet werden, insbesondere Hentaigana.

Tabelle 
Alle Zeichen haben die allgemeine Kategorie „anderer Buchstabe“ und die Klasse „links nach rechts“.

Weblinks
 BabelStone Han, eine freie Computerschrift mit voller Unterstützung aller im Unicode standardisierten Kana einschließlich der Hentaigana 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch)

Kana, Ergänzung
Zeichenkodierung für die japanische Schrift